Глухарево  — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения Идрица.

География 
Находится на юго-западе региона, в северо-восточной части района, в лесной местности на реке Великая.

Уличная сеть не развита.

История 
До 1924 года земли поселения Глухарева входили в Себежский уезд Витебской губернии.

В 1941—1944 гг. местность находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

С 1995 до 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Идрицкой волости.

Население

Национальный состав 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % от общей численности в 11 человек.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна по дороге 58К-548 «Идрица — Ночлегово».

Автомобильная дорога общего пользования местного значения Глухарево — Пристань (идентификационный номер 58-254-553 ОП МП 58Н-126), протяжённостью 2,9 километра.

Примечания 

Населённые пункты Себежского района